High Voltage steht für:

 High Voltage, Musikalbum von AC/DC
 High Voltage Records, australisches Musiklabel
 High Voltage – Tödliche Bande, US-amerikanischer Film von Isaac Florentine (1997)
 High Voltage, Ringname von Matt Hardy (* 1974), US-amerikanischer Wrestler